Софија Маринова Каменова (; Софија, 5. децембар 1975), познатија као Софи Маринова (), бугарска је певачица ромског порекла. Маринова је изабрана да представља Бугарску на Песми Евровизије 2012. године која се одржава у Бакуу, Азербејџан.

Српској публици је, између осталог, позната по песми Беле руже.

Албуми 

Соло албуми

„-{Супер експрес (Супер експрес)}-“

.* — Ромски језик

Компилације

Спотови

Референце

Спољашње везе 

 Софи Маринова, sunnymusic.bg 
 Биографија и новости, novfolk.bg 

Рођени 1975.
Софијци
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи
Представници Бугарске на Песми Евровизије
Учесници Песме Евровизије 2012.
Роми у Бугарској